Jegreg (Lengkong)
 Jegreg (Modo)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing